El término naturalizado puede referirse:
En política, a la persona que, siendo nacida en un país distinto al que desea pertenecer, jura prestar fidelidad al país que la recibe. Véase naturalización.

En biología, a la especie que, no siendo autóctona de un país, o región, puede desarrollarse en él como si fuera natural del mismo. Véase Naturalización (biología)